Михаил Иванович Пелешук (1904 — ?) — управляющий трестом «Коксохиммонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (Москва), Герой Социалистического Труда (07.05.1971).

С начала 1940-х по 1947 г. главный инженер треста «Коксохиммонтаж». Во время войны руководил строительством предприятий коксохимической промышленности.

С сентября 1947 по сентябрь 1974 года управляющий трестом «Коксохиммонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

За перевыполнение предприятиями треста заданий пятилетнего плана удостоен звания Героя Социалистического Труда (07.05.1971). Награждён орденами и медалями. Заслуженный строитель РСФСР.

С сентября 1974 г. на пенсии.

Автор воспоминаний:
 Пелешук Михаил Иванович. Все для фронта! Все для победы: [Стр-во предприятий коксохим. пром-сти в годы Великой Отеч. войны]. — Монтажные и спец. работы в стр-ве, 1975, No 5

Источники 
 Пелешук, М. План четвертого года семилетки выполним досрочно! (Трест «Коксохиммонтаж»). Экономика строительства, 1962, No 6, с. 71-73.
 http://www.kxm.ru/ru/pages/static/history 
 https://imht.ru/effektivnost/trest-koksohimmontazh-my-gordimsya-kazhdoi-nashei-stroikoi.html
 ОЗП